Збы́нек Ми́халек (; , Йиндржихув-Градец, Чехословакия) — чешский хоккеист, защитник. Брат нападающего Милана Михалека.

Карьера 

Збинек Михалек является воспитанником клуба «Йиндржихув-Градец». Еще юниором в 2000 году он перебрался за океан, где выступал в главной юниорской лиге Квебека за «Шавиниган Катарактез». В 2002 году перешёл в клуб Американской хоккейной лиги «Хьюстон Аэрос». В первом же сезоне Михалек выиграл Кубок Колдера.

16 января 2004 года он дебютировал в НХЛ за команду «Миннесота Уайлд». 9 марта 2004 года забросил свою первую шайбу в НХЛ, поразив ворота «Сан-Хосе Шаркс». Перед началом сезона 2005/06 Михалек был обменян в «Финикс Койотис» на Эрика Веструма и Дастина Вуда. В «Финиксе он провёл лучшие годы своей карьеры. В сезоне 2005/06 установил личный рекорд по заброшенным шайбам за один сезон (9), а в следующем сезоне побил личные рекорды по голевым передачам (24) и набранным очкам (28) за сезон.

1 июля 2010 года Михалек заключил 5-летний контракт с «Питтсбургом» на общую сумму 20 млн.$. Михалек забил свой первый гол за «Питтсбург Пингвинз» 8 марта 2011 года в игре против «Баффало Сейбрз», тем самым помог своей команде одержать победу со счётом 3:1. 22 июня 2012 года «Питтсбург Пингвинз» обменяли Михалека обратно в «Финикс Койотис» на двух молодых игроков-защитника Харрисона Руоппа и голкипера Марка Чеверье. Также «пингвины» получили право выбора в третьем раунде драфта-2012. 2 марта 2015 года, в последний день обменов, «койоты» отправили Михалека в «Сент-Луис Блюз», получив взамен право выбора в третьем раунде драфта-2015. 1 июля 2015 года Михалек в третий раз вернулся в клуб из Аризоны, за который выступал до окончания сезона 2016/17 (практически целый сезон 2016/17 он провёл в АХЛ, играя за фарм-клуб «койотов» «Тусон Роудраннерс».

19 октября 2017 года Михалек вернулся в Чехию, подписав контракт с пражской «Спартой». Это был его первый опыт игры в чешской Экстралиге. Несмотря на большие амбиции «Спарты» сезон для клуба сложился не совсем удачно, команда выбыла в четвертьфинале плей-офф. Михалек вернулся в США, где проживает со своей семьей.

В начале следующего сезона он нигде не играл. 19 января 2019 года действующий чемпион Чехии «Комета Брно» объявил о подписании контракта со Збинеком Михалеком до конца текущего сезона. По словам самого Михалека, он перешёл в «Комету», так как клуб является одним из главных претендентов на золото чешского чемпионата. В итоге «Комета» заняла 4 место в Экстралиге, а Михалек покинул клуб после окончания сезона.

Достижения 

 Обладатель Кубка Колдера 2002

 Серебряный призер чемпионата мира 2006

 Бронзовый призер чемпионата мира 2011

Статистика

Клубная карьера

Международные соревнования

Семья 

Родители Милан и Мария Михалек. Младший брат Милан также хоккеист, нападающий.

Жена — американка боснийского происхождения Хелена (1979 г.р.). У них двое детей: сын Энди (2009 г.р.) и дочь Элла (2012 г.р.)

Ссылки 
 Профиль на сайте чешской хоккейной Федерации

Хоккеисты Чехии
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные защитники
Игроки «Шавиниган Катарактс»
Игроки «Хьюстон Аэрос»
Игроки «Миннесота Уайлд»
Игроки «Аризона Койотис»
Игроки «Питтсбург Пингвинз»
Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Игроки ХК «Спарта» Прага
Игроки ХК «Комета»